Ortygia ist

 ein Beiname der griechischen Göttin Artemis
 der Name ihres Geburtsortes, für den in der Antike mehrere Lokalisierungen bekannt waren:
 die Kykladeninsel Delos
 eine Insel vor der Küste Siziliens und Teil der Stadt Syrakus, siehe Ortygia (Syrakus)
 ein heiliger Hain bei Ephesos